Церковь Святого Франциска () — церковь в архиепархии Кьети-Васто Римско-католической церкви в городе Гуардьягреле, в провинции Кьети, в регионе Абруццо, в Италии.

Храм некогда был монастырской церковью и также известен под названием церкви Святого Николая.

История 
В 1276 году стараниями графини Томмазы ди Палеария в Гуардьагреле монахами-францисканцами был построен монастырь и передана древняя местная церковь Святого Сира, которую они перестроили и переосвятили в честь основателя своего ордена, Святого Франциска.

В правление рода Орсини в Гуардьагреле монастырю уделялось особое внимание и покровительство. Также и горожане с уважением относились к обители и её монахам. В 1340 году Наполеон Орсини подарил монастырю частицы мощей святого Николая, а его племянник Наполеон II обогатил и улучшил архитектуру здания, завещав похоронить себя в капелле в Святого Льва, находившаяся на правой стороне храма. В середине XVII века эта капелла была украшена фресками и алтарем из порфира, но была снесена в XVIII веке во время реконструкции церкви.

Описание 
От древнего здания XIV века сохранился фасад и нижняя часть правой наружной стены. Во время реконструкции XVIII века на фасаде место круглого заняло прямоугольное окно, были замурованы монофора и портал на правой стороне. Главный портал XIII века школы Николы Манчино, в 1884 году был перенесен из церкви Санта-Мария-Маджоре.

Внутреннее убранство храма выдержано в стиле барокко. У стены рядом с входом стоят две деревянные исповедальни с замечательной резьбой XVIII века. На контрфасаде под гербом францисканцев длинная надпись на латинском языке, повествующая об исторических событиях, связанных с церковью.

Вдоль боковых стен чередуются лизены и пилястры, между которыми находятся малые алтари, украшенные лепниной, деревянными статуями и живописными полотнами, такими, как «Богоматерь с младенцем и святыми» (1604, дар от семьи Де Сорте), «Благовещение», «Дева», «Святая Люция» и «Святой Антоний Падуанский с ангелами».

Главный алтарь выполнен из красного веронского мрамора. В храме сохранились старинные резные деревянные хоры.

В церкви хранятся частицы мощей святого Николая Чудотворца, которые каждые 25 лет выносятся из храма во время торжественной процессии по улицам города.

Галерея

Источники

Литература 
 Comune di Guardiagrele, Guardiagrele, storia arte cultura (pagine 36, 37, 38, 39), guide ZiP, Pescara.

Ссылки 
 Церковь Святого Франциска (Гуардьагреле) на сайте Regione.abruzzo.it 

Франциск (Гуардиагреле)
Франциск (Гуардиагреле)
Г